Kuukasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuukasjärvi (sjö i Finland), Lappland, 
 Iso Kuukasjärvi, sjö, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar